Scopura är ett släkte av bäcksländor. Scopura ingår i familjen Scopuridae. 

Scopura är enda släktet i familjen Scopuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Scopura